Desa Betek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Betek (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 111,58), Jawa Timur, 
 Desa Betek (administrativ by i Indonesien, lat -7,55, long 112,35), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar